Ina Bauer – niemiecka łyżwiarka figurowa,
 Ina Bauer – element w programie łyżwiarskim.